L'Hôtel New Hampshire (titre original : The Hotel New Hampshire) est un roman de John Irving publié en 1981.
 L'Hôtel New Hampshire (titre original : The Hotel New Hampshire) est un film de Tony Richardson sorti en 1984, inspiré du roman précédent.